Een verkeersweg:
 N482 (Frankrijk)
 N482 (Nederland), zie Provinciale weg 482

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing